Großstadtnacht – film del 1932 diretto da Fyodor Otsep
 Großstadtnacht – film del 1950 diretto da Hans Wolff